O Campeonato Gaúcho de Rugby Divisão de Acesso, também conhecido como Divisão de Acesso, é um torneio de Rugby Union, de categoria adulto masculino, que é disputado anualmente por times convidados do estado do Rio Grande do Sul. O vencedor do campeonato tem direito de disputar o Campeonato Gaúcho de Rugby 2ª Divisão.

História

Campeonato Gaúcho de Rugby 3ª Divisão 
O Campeonato Gaúcho de Rugby 3ª Divisão, também conhecido como "terceirão" foi criado em 2013 pela Federação Gaúcha de Rugby. Foi uma competição de Rugby Union (com 15 jogadores para cada time). Esta competição foi criada para os clubes ascensão do Rio Grande do Sul, que possuam características de organização administrativa mais sólida, para sediar os jogos. Os clubes foram devidamente filiados, e todos os atletas cadastrados junto à FGR.

Campeonato Gaúcho de Rugby Divisão de Acesso 
No ano de 2014 à FGR atribuiu o campeonato a nomenclatura de Campeonato Gaúcho de Rugby Divisão de Acesso. A federação manteve as característica principal do campeonato do ano anterior (3º divisão).

Edições

Equipes que participaram

Ver também 
  Liga Sul de Rugby
  Campeonato Gaúcho de Rugby
  Campeonato Gaúcho de Rugby 2ª Divisão
  Copa RS de Rugby Union
  Campeonato Gaúcho de Rugby Divisão Intermediária
  Campeonato Gaúcho de Rugby Juvenil
  Torneio Pré Gauchão de Rugby
  Circuito Gaúcho de Rugby Sevens
  Festival de Rugby FGR

Ligações externas 
 Página oficial da Federação Gaúcha de Rugby 
 Facebook Oficial da Federação Gaúcha de Rugby 

Campeonato Gaúcho de Rugby